Kingsville (Maryland)
Kingsville (Missouri)
Kingsville (Ohio)
Kingsville (Texas)

Desambiguações de topônimos